50-й полк:

Пехотные полки 
 50-й егерский полк
 Белостокский 50-й пехотный полк
 50-й стрелковый полк
 50-й гвардейский стрелковый полк, боевой счёт гвардии старшины Николая Ильина, снайпера 50-го гвардейского стрелкового полка (15-я гвардейская стрелковая дивизия, 50-я армия, Сталинградский фронт) – 494.

Кавалерийские полки 
 50-й лейб-драгунский полк

Казачьи полки 
 50-й казачий полк

Танковые полки 
 50-й танковый полк

Авиационные полки 
 50-й ближнебомбардировочный авиационный полк

Примечания